Jason Richardson (atletičar)
Jason Richardson (košarkaš)